17-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 10 апреля по 27 октября 1955 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (седьмой чемпионский титул).

Состав участников был приведен в соответствие со спортивным принципом. Группу сильнейших покинули две самые слабые команды чемпионата предыдущего года: «Локомотив» из Харькова и горьковское «Торпедо». Вместо них в высшую лигу вошел «Шахтер» из Сталино.

Борьбу за чемпионство повели столичные клубы: «Динамо», «Спартак» и ЦДСА. В первых же играх красно-белый клуб потерял из-за травм вратаря Владаса Тучкуса и центрфорварда Никиту Симоняна. Тем не менее, «Спартак» подошел к промежуточному финишу уступая «Динамо» два очка, а ЦДСА — одно. Столичное «Торпедо», также как и красно-белый клуб, набрало 15 очков. В атаке этой команды выделялись Валентин Иванов и Эдуард Стрельцов.

Во втором круге московские «Динамо» и «Спартак» шли вплотную друг другом. Последний на финише чемпионата обыграл конкурента со счетом 2:1, но обойти не смог. Третье место по итогам сезона в высшей лиге занял ЦДСА.

Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Эдуард Стрельцов («Торпедо») — 15 голов в 22 матчах.

Чемпионская гонка

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1955
1955